Meseque (do hebraico משך, "precioso"), é um personagem bíblico do Antigo Testamento, filho de Jafé e neto de Noé. Seu nome aparece sempre em conexão ao de Tubal. O nome Meseque é associado com os musku de inscrições assírias, que são mencionados junto com os tabali (Tubal). Muitos estudiosos referem-se os musku aos frígios da Ásia menor (atual Turquia). O Rei Mita de Muski, mencionado pelo imperador assírio Sargão II, é relacionado por alguns peritos como sendo o Rei Midas, da Frígia, descrito na tradição grega como governando naquele mesmo período. Os descendentes de Meseque e Tubal estenderam-se por grandes extensões da Ásia e, até mesmo, Europa. Meseque pode ser ancestral dos moscovitas, com a união dele com Kba, sua esposa, formou a cidade eslava de Moscou (Moskba), que mais tarde se estenderiam ao oeste, sul e leste.  Para alguns, os georgianos estão entre os seus descendentes.

Árvore genealógica

Ver também
 Tabela das Nações

Bibliografia
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Personagens do Antigo Testamento